Simon Skoog (né le  à Sölvesborg en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2000-2001 || Mörrums GoIS IK || Allsvenskan ||27 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2001-2002 || Mörrums GoIS IK || Allsvenskan ||43 ||2 ||6 ||8 ||22 ||10 ||1 ||2 ||3 ||24
|-
|2002-2003 || Mörrums GoIS IK || Allsvenskan ||39 ||2 ||4 ||6 ||38 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2003-2004 || HV 71 || Elitserien ||49 ||6 ||2 ||8 ||47 ||19 ||0 ||1 ||1 ||2  
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || HV 71 || Elitserien ||36 ||0 ||3 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Mörrums GoIS IK || Allsvenskan ||4 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="3"|2005-2006 || HV 71 || Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| Brynäs IF || Elitserien ||11 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Malmö Redhawks || Allsvenskan ||22 ||1 ||6 ||7 ||10 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || Malmö Redhawks || Elitserien ||11 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Olofström IK || Division 1 ||11 ||8 ||5 ||13 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen ||16 ||1 ||7 ||8 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Olofströms IK || Division 1 ||36 ||11 ||14 ||25 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Olofströms IK || Division 1 ||36 ||10 ||26 ||36 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Karlskrona HK || Division 1 ||24 ||2 ||9 ||11 ||49 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Karlskrona HK || Division 1 ||36 ||4 ||16 ||20 ||22 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0

|109||6||5||11||65||19||0||1||1||2

|135||5||18||23||88||21||1||3||4||30

|143||35||70||105||253||10||0||2||2||2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1983
Naissance dans le comté de Blekinge
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HV 71
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Karlskrona HK
Joueur des Herlev Hornets
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn